Округ Оранџ се може односити на 8 округа у САД:

 Округ Оринџ (Калифорнија)
 Округ Оринџ (Флорида)
 Округ Оринџ (Индијана)
 Округ Оринџ (Њујорк)
 Округ Оринџ (Северна Каролина)
 Округ Оринџ (Тексас)
 Округ Оринџ (Вермонт)
 Округ Оринџ (Вирџинија)

Друго 
Округ Оринџ (ТВ серија), америчка телевизијска серија снимана од 2003. до 2007.
Округ Оринџ (филм), филм из 2002. чија се радња одвија у Округу Оринџ у Калифорнији.
Округ Оранџ (Кина), насеље близу Пекинга изграђено у стилу предграђа у САД.